Forsberg ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Forsberg (* 1992), schwedischer Eishockeytorwart
 Börje Forsberg (1944–2017), schwedischer Musikproduzent und Labelbesitzer
 Chuck Forsberg (1944–2015), US-amerikanischer Informatiker
 Crille Forsberg (* 1966), schwedischer Kameramann
 Ebba Forsberg (* 1964), schwedische Sängerin und Schauspielerin
 Emil Forsberg (* 1991), schwedischer Fußballspieler
 Eric Forsberg (* 1959), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Filip Forsberg (* 1994), schwedischer Eishockeyspieler
 Fredrik Forsberg, deutscher Rockmusiker, Songwriter und Produzent
 Henrik Forsberg (* 1967), schwedischer Skilangläufer und Biathlet
 Henrik Forsberg Junior (* 1990), schwedischer Biathlet
 Johanna Forsberg (* 1995), schwedische Handballspielerin
 Karl-Erik Forsberg (1914–1995), schwedischer Schriftentwerfer, Typograf und Buchgestalter
 Kristian Forsberg (* 1986), norwegischer Eishockeyspieler

 Linda Forsberg (* 1985), schwedische Fußballspielerin
 Magdalena Forsberg (* 1967), schwedische Biathletin
 Millie Forsberg (* 1987), deutsche DJ und Synchronsprecherin
 Nick Forsberg (* 1985), deutscher Synchronsprecher, Musiker, Texter und DJ
 Niklas Forsberg (* 1994), schwedischer Biathlet
 Peter Forsberg (* 1973), schwedischer Eishockeyspieler
 Randall Forsberg (1943–2007), US-amerikanische Friedensaktivistin
 Sara Forsberg (* 1994), finnische Sängerin, Songwriterin, YouTuberin und Fernsehmoderatorin
 Thomas Forsberg (1966–2004), schwedischer Musiker, siehe Quorthon
 Torben Forsberg (* 1964), dänischer Kameramann
 Vera Forsberg (1919–2010), schwedische Schriftstellerin